Crasna, comune del distretto di Gorj
Crasna, comune del distretto di Sălaj